Ratzen ist die Bezeichnung für:

 ein populäres Wort für den Schlaf
 ein abgebaggerter Ortsteil der Gemeinde Lohsa, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Ratzen (Lohsa)